Las Tapias bezeichnet:

 Las Tapias (Córdoba), einen Ort in Argentinien
 Las Tapias (San Juan), einen Ort in Argentinien
 einen Stadtteil der venezolanischen Stadt Bailadores
 eine sindicatura der mexikanischen Stadt Culiacán